35 мм плівка:

 Кіноплівка шириною 35 мм — стандарт кіноплівки.
 Плівка типу 135 — стандарт фотоплівки.